Аро́нов — російське прізвище єврейського походження (від імені Арон). Жіноча форма — Аронова.

Відомі носії 
 Аронов Гелій Юхимович (1932, Київ) — український імунолог, історик медицини, письменник, доктор медичних наук (1979).
 Аронов Ігор Юхимович (1947, Харків) — український фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук (1990).
 Аронов Рафаїл Львович (1897, Ромни — 1957, Миколаїв) — інженер-електрик, доктор технічних наук (1939), професор (1939).

 Аронова Марія Валеріївна ( 1972) — російська актриса театру та кіно, Народна артистка РФ (2012).

Російські прізвища
Єврейські прізвища